Brackert ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Brackert (* 1937), deutsche Journalistin
 Helmut Brackert (1932–2016), deutscher Germanist